L'expression « setter irlandais » peut faire référence à plusieurs races de chien d'arrêt originaires d'Irlande :
 le setter irlandais rouge ;
 le setter irlandais rouge et blanc.